F.L.Y. (band); een band uit Letland
 F.L.Y. (Phantasialand); een achtbaan in attractiepark Phantasialand